Cerati – nobile famiglia di origine piemontese

Persone
 Antonio Cerati – scrittore e filologo italiano
 Carla Cerati – fotografa e scrittrice italiana
 Carlo Cerati – scultore italiano
 Davide Cerati – fotografo italiano
 Filippo Magawly Cerati – politico irlandese naturalizzato italiano
 Gustavo Cerati – cantante argentino
 Lino Cerati – ex tiratore a segno italiano
 Vincenza Cerati Rivolta – musicista italiana

Pagine correlate
 Cerato